Место преступления (фильм, 1986)
 Место преступления (фильм, 1949)
 «Место преступления» ()
 C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк
 C.S.I.: Место преступления
 C.S.I.: Место преступления Майами